Vladimir Kiseljev (langeafstandsloper) Kazachs langeafstandsloper
 Vladimir Kiseljev (kogelstoter), Russische kogelstoter